15. Mistrovství světa v basketbalu žen 2006 probíhalo od 12. do 23. září 2006 v Brazílii. Závěrečného turnaje se zúčastnilo 16 reprezentačních týmů včetně českých basketbalistek, mistryň Evropy. Zvítězilo družstvo z Austrálie před Ruskami a Američankami. Český tým obsadil sedmé místo, když ve čtvrtfinále prohrál s Brazílií.

Základní skupiny

Skupina A 

 Španělsko –  Jižní Korea 87:57 (25:13, 46:22, 65:31)

12. září 2006 (13:00) – Ibirapuera

 Brazílie –  Argentina 71:69 (27:15, 40:32, 54:44)

12. září 2006 (15:15) – Ibirapuera

 Argentina –  Španělsko 77:64 (20:20, 35:36, 56:53)

13. září 2006 (13:00) – Ibirapuera

 Brazílie –  Jižní Korea106:86 (23:15, 43:38, 80:60)

13. září 2006 (15:15) – Ibirapuera

 Argentina –  Jižní Korea73:64 (20:22, 43:31, 66:42)

14. září 2006 (13:00) – Ibirapuera

 Španělsko –  Brazílie 67:66 (24:21, 40:40, 55:57)

14. září 2006 (15:15) – Ibirapuera

Skupina B 

 Austrálie –  Litva 2:0kontumačně

12. září 2006 (17:30) – Ibirapuera

 Kanada –  Senegal 65:64 (20:13, 36:27, 52:41)

12. září 2006 (19:45) – Ibirapuera

 Litva –  Kanada 84:58 (24:10, 46:22, 66:42)

13. září 2006 (17:30) – Ibirapuera

 Austrálie –  Senegal 95:55 (25:8, 44:24, 76:36)

13. září 2006 (19:45) – Ibirapuera

 Litva –  Senegal 74:63 (19:20, 25:30, 49:42)

14. září 2006 (17:30) – Ibirapuera

 Austrálie –  Kanada 97:65 (27:16, 41:39, 66:47)

14. září 2006 (19:45) – Ibirapuera

Skupina C 

 Rusko –  Nigérie 84:59 (15:14, 37:29, 65:39)

12. září 2006 (15:15)- Barueri

 USA –  Čína 119:72 (29:13, 62:34, 96:56)

12. září 2006 (19:45) – Barueri

 Rusko –  Čína 86:66 (19:23, 42:42, 66:55)

13. září 2006 (15:15) – Barueri

 USA –  Nigérie 79:46 (25:4, 37:15, 55:36)

13. září 2006 (19:45) – Barueri

 USA –  Rusko 90:80 (33:25, 55:39, 75:61)

14. září 2006 (17:30) – Barueri

 Čína –  Nigérie 71:59 (24:15, 33:26, 53:38)

14. září 2006 (19:45) – Barueri

Skupina D 

 Francie –  Česko 62:58 (17:18, 29:30, 44:47)

12. září 2006 (13:00) – Barueri

 Kuba –  Tchaj-wan 75:70 (19:27, 33:47, 59:61)

12. září 2006 (17:30) – Barueri

 Francie –  Tchaj-wan 100:68 (25:20, 51:36, 74:43)

13. září 2006 (13:00) – Barueri

 Česko –  Kuba 73:51 (16:20, 41:30, 55:41)

13. září 2006 (17:30) – Barueri

 Česko –  Tchaj-wan 93:72 (18:15, 40:35, 63:52)

14. září 2006 (13:00) – Barueri

 Kuba –  Francie 78:73 (22:19, 35:34, 65:64)

14. září 2006 (15:15) – Barueri

Osmifinále

Skupina A 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

 Brazílie –  Litva 84:67 (16:15, 33:27, 58:41)

16. září 2006 (9:30) – Ibirapuera

 Argentina –  Kanada 62:58 (14:17, 22:31, 40:42)

16. září 2006 (11:45) – Ibirapuera

 Austrálie - Španělsko 72:68 (22:10, 37:26, 58:52)

16. září 2006 (14:00) – Ibirapuera

 Austrálie –  Brazílie 82:73 (17:21, 47:39, 68:57)

17. září 2006 (9:30) – Ibirapuera

 Litva –  Argentina 62:47 (19 :9, 32:24, 43:34)

17. září 2006 (11:45) – Ibirapuera

 Španělsko –  Kanada 85:57 (23:18, 43:33, 61:47)

17. září 2006 (14:00) – Ibirapuera

 Španělsko –  Litva 75:55 (17:21, 33:32, 52:42)

18. září 2006 (13:00) – Ibirapuera

 Brazílie –  Kanada 82:41 (24:13, 47:24, 65:32)

18. září 2006 (15:15) – Ibirapuera

 Austrálie –  Argentina 83:49 (21:10, 41:26, 73:38)

18. září 2006 (17:30) – Ibirapuera

Skupina B 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

 Francie –  Rusko 74:64 (18:18, 41:27, 55:47)

16. září 2006 (11:45) – Barueri

 Česko –  Čína 79:73 (24:19, 38:31, 54:50)

16. září 2006 (14:00) – Barueri

 USA –  Kuba 90:50 (34:17, 49:33, 72:43)

16. září 2006 (16:15) – Barueri

 Česko –  Rusko 85:83 (21:23, 43:47, 62:58)

17. září 2006 (11:45) – Barueri

 USA –  Francie 76:41 (24:15, 36:27, 59:39)

17. září 2006 (14:00) – Barueri

 Čína –  Kuba 73:70 (18:22, 36:39, 54:55)

17. září 2006 (16:15) – Barueri

 Rusko –  Kuba (96:81 23:21, 45:32, 62:51)

18. září 2006 (15:15) – Barueri

 Čína –  Francie 66:64 (18:20, 30:32, 49:43)

18. září 2006 (17:30) – Barueri

 USA –  Česko 63:50 (16:10, 31:28, 49:38)

18. září 2006 (19:45) – Barueri

Čtvrtfinále 
 Rusko –  Španělsko 60:56 (11:21, 31:27, 41:46)

20. září 2006 (13:00) – Ibirapuera

 Brazílie –  Česko 75:51 (19:19, 46:28, 62:40)

20. září 2006 (15:15) – Ibirapuera

 Austrálie –  Francie 79:66 (23:13, 42:28, 62:40)

20. září 2006 (17:30) – Ibirapuera

 USA –  Litva 90:56 (27:26, 58:32, 79:37)

20. září 2006 (19:45) – Ibirapuera

Semifinále 
 Austrálie –  Brazílie 88:76 (21:21, 39:40, 57:64)

21. září 2006 (15:15) – Ibirapuera

 Rusko –  USA 75:68 (25:13, 37:32, 58:38)

21. září 2006 (19:45) – Ibirapuera

Finále 
 Austrálie –  Rusko 91:74 (19:15, 43:35, 69:55)

23. září 2006 (14:00) – Ibirapuera

O 3. místo 
 USA –  Brazílie 99:59 (31:21, 49:34, 83:55)

23. září 2006 (9:30) – Ibirapuera

O 5. - 8. místo 
 Francie –  Česko 79:78pp (17:20, 28:35, 51:50 – 69:69)

21. září 2006 (13:00) – Ibirapuera

 Litva –  Španělsko 80:71 (12:11, 30:30, 49:44)
 
21. září 2006 (17:30) – Ibirapuera

O 5. místo 
 Francie –  Litva 79:73 (23:16, 41:34, 59:46)

22. září 2006 (17:30) – Ibirapuera

O 7. místo 
 Česko –  Španělsko 57:49 (15:15, 21:25, 37:34)

22. září 2006 (15:15) – Ibirapuera

O 9. - 12. místo 
 Argentina –  Kuba 76:73 (21:20, 40:36, 51:49)

20. září 2006 (17:30) – Ibirapuera

 Kanada –  Čína 65:61 (15:17, 32:24, 46:45)

20. září 2006 (19:45) – Ibirapuera

O 9. místo 
 Argentina –  Kanada 74:57 (19:15, 31:30, 53:44)

21. září 2006 (17:30) – Barueri

O 11. místo 
 Kuba –  Čína 71:68 (25:21, 35:34, 48:53)

21. září 2006 (19:45) – Barueri

O 13. - 16. místo 
 Jižní Korea –  Senegal 75:69 (18:13, 41:36, 61:53)

16. září 2006 (16:15) – Ibirapuera

 Tchaj-wan –  Nigérie 81:77 (18:19, 41:39, 60:58)

16. září 2006 (9:30) – Barueri

O 13. místo 
 Jižní Korea –  Tchaj-wan 73:52 (21:14, 37:28, 52:42)

17. září 2006 (16:15) – Barueri

O 15. místo 
 Senegal –  Nigérie 66:64 (9:14, 25:23, 49:47)

17. září 2006 (9:30) – Ibirapuera

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 
 (en) Oficiální stránky FIBA
 (en) Sportovní statistiky

2006
Basketbal v Brazílii
Sport v São Paulu
Basketbal v roce 2006
Sportovní události v Brazílii
Sport v Brazílii v roce 2006